Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej Kobiet 1990 – X. MŚ w piłce ręcznej kobiet, które odbyły się w Korei Południowej w dniach 24 listopada – 4 grudnia.

Podział na grupy

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Druga faza

Grupa I

Grupa II

Faza finałowa

Mecz o 3. miejsce

Finał

Medaliści

Zestawienie końcowe drużyn

Linki zewnętrzne 
 Wyniki zawodów
 Oficjalna strona mistrzostw na IHF.com

1990
1990 w piłce ręcznej
Piłka ręczna w Korei Południowej
1990 w Azji
Korea Południowa w XX wieku